Mediaan (statistiek), de middelste waarde van een aantal grootheden.
 Mediaan (anatomie), het midden aanduidend bij bijvoorbeeld het lichaam.
 Mediaan (papierformaat), verschillende oude Nederlandse papierformaten
 de naam voor een typografische eenheid, puntgrootte 11. 
 Regiment Bevrijding - 5 Linie, 1 Mediaan Bataljon, een nieuwe Belgisch eenheid die in de toekomst zal ontstaan uit de Regiment Bevrijding - 5 Linie die zal verdwijnen.